Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) — международная организация, объединяющая тюркские страны, основной целью позиционирующая «сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов».

История 

Организация берёт своё начало на встречах в Баку и Стамбуле в течение 1992 года, на которых министры культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана заявили о своей готовности сотрудничать в рамках совместного культурного проекта.

12 июля 1993 года в Алматы министры культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана подписали соглашение о создании Организации по совместному развитию тюркской культуры и искусства (, откуда аббревиатура).

В 1996 начато официальное сотрудничество ТюрКСОЙ и ЮНЕСКО, включая совместные консультации и взаимное представительство.

В 2009 году организация получила нынешнее название.

В том же году ТюрКСОЙ вошла в состав Тюркского совета, геополитической организации тюркских стран, основанной 3 ноября 2009 года.

Участники 

Членами ТюрКСОЙ являются 6 государств. Ряд регионов (федеральные субъекты или автономные регионы третьих стран) имеют статус наблюдателей.

В конце 2015 года на фоне обострения конфликта России и Турции министр культуры России Владимир Мединский направил телеграмму главам республик Алтай, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Хакасия о необходимости незамедлительно прекратить контакты с Международной организацией тюркской культуры (ТюрКСОЙ) . Это привело к тому, что российские республики вышли из организации, при этом Башкортостан и Татарстан остались в качестве наблюдателей.

Источники

Ссылки 
    Официальный сайт Тюрксой
 Штаб-квартира Тюрксой на Google Street View (3D)

Международные межправительственные организации
Тюркские страны
Евразийские международные организации
Международные организации по культуре
Международные организации тюркоязычных государств